Voorstanders van het federalisme
 Aanhangers van de voormalige Federalistische Partij in de Verenigde Staten
 Federalisten (patriottentijd), tegenhangers van de unitarissen in de Franse tijd